La Ronge Airport, eller Barber Field, är en flygplats i provinsen Saskatchewan i Kanada. Den ligger 379 meter över havet, några kilometer norr om samhället La Ronge vid sjön Lac la Ronge. Den nuvarande flygplatsen öppnade på 1976. Innan dess användes en landningsbana söder om samhället som byggdes 1947.

Vid flygplatsen finns en väderstation. Under perioden 1981–2010 var årsmedeltemperaturen där är 0,2 °C, den varmaste månaden var juli med daglig medeltemperatur 17,5 °C, och den kallaste var januari med -18,8 °C. Trakten ingår i den boreala klimatzonen.

Källor 

Flygplatser i Saskatchewan